

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana ganaron el título tras derrotar en la final Frederik Nielsen y David O'Hare.

Cabeza de serie

 ' Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campeones)
  Bai Yan /  Riccardo Ghedin (Cuartos de final)

<ol start=3>
  James Cerretani /  Max Schnur ''(Semifinales)
  Frederik Nielsen /  David O'Hare ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Gwangju 2016